Citi Open 2016 (kobiety)
 Citi Open 2016 (mężczyźni)